Де́ймиен Фи́нбарр Деле́йни (; родился 20 июля 1981) — ирландский футболист, выступавший на позиции центрального защитника.

Ранние годы 
Уроженец Корка, Делейни выступал за школьную команду «», после чего стал игроком «Корк Сити».

В гэльском футболе Делейни играл за молодёжную команду графства » по гэльскому футболу, в 1999 году в составе клуба выиграл чемпионат Манстера. Также выступал за команду «».

Клубная карьера 
После двух лет в «Корк Сити», в 2000 году Делейни перешёл в английский клуб «Лестер Сити». С 2000 по 2002 год провёл за клуб 11 матчей. Также в этот период выступал за клубы «Стокпорт Каунти», «Хаддерсфилд Таун» и «Мансфилд Таун» на правах аренды. Выступая за «Стокпорт», забил первый в профессиональной карьере гол в ворота «Ротерем Юнайтед».

16 октября 2002 года Делейни перешёл в «Халл Сити», став первым приобретением Питера Тейлора, под руководством которого он играл в «Лестере». Сумма трансфера составила 50 000 фунтов стерлингов. Тейлор пробовал Делейни на разных позициях, включая полузащитника и левого защитника, но в итоге Деймиен закрепился на позиции центрального защитника. В 2004 году Делейни был признан игроком года в «Халл Сити», а его гол в ворота «Рочдейла» был признан «голом сезона».

18 января 2008 года Делейни перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс», подписав с клубом контракт сроком на три с половиной года. 8 марта 2008 года он забил свой первый гол за «Куинз Парк Рейнджерс» в ворота «Шеффилд Уэнсдей».

2 июля 2009 года Делейни перешёл в «Ипсвич Таун», подписав с клубом двухлетний контракт. Сумма трансфера составила 750 тысяч фунтов плюс бонусы. Во время предсезонной подготовки летом 2010 года в его бедре образовался тромб, что потребовало экстренной госпитализации и операции. Существовал серьёзный риск того, что ему придётся удалять часть мышц бедра с последующей инвалидностью и завершением карьеры футболиста, но в итоге все завершилось удачно, и осенью 2010 года он вернулся к тренировкам. 28 ноября 2010 года он забил свой первый гол за «Ипсвич» в дерби Восточной Англии, но затем был удалён в том же матче за грубый фол против Гранта Холта. В августе 2012 года был отпущен из клуба «по соглашению сторон» в качестве свободного агента.

31 августа 2012 года Делейни подписал краткосрочный контракт с лондонским клубом «Кристал Пэлас» до января 2013 года. 6 октября того же года забил свой первый гол за «Пэлас», чем помог команде одержать победу в матче против «Бернли». 22 ноября 2012 года клуб продлил с ним контракт до 2014 года. 5 мая 2014 года Делейни забил первый в своей карьере гол в Премьер-лиге в матче против «Ливерпуля».

Карьера в сборной 
13 мая 2008 года Делейни получил свой первый вызов в национальную сборную Ирландии от главного тренера Джованни Трапаттони. 4 мая 2011 года получил вызов в сборную на матчи Кубка наций против Северной Ирландии и Шотландии. 11 октября 2013 года дебютировал за сборную в матче, имеющем турнирное значение. Это была игра отборочного турнира к чемпионату мира против Германии.

Статистика выступлений 

 A.  В «прочие» входят матчи и голы в плей-офф Футбольной лиги.

Достижения 
  Корк Сити
 Победитель Кубка ирландской лиги: 1998/99

  Халл Сити
 Второе место в Третьем дивизионе Футбольной лиги: 2003/04
 Второе место в Футбольной лиге один: 2004/05

  Кристал Пэлас
 Победитель плей-офф Чемпионшипа: 2013

  Сборная Ирландии
 Победитель Кубка наций: 2011

Примечания

Ссылки 

 Профиль футболиста на сайте английской Премьер-лиги 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Корк Сити»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Уотерфорд»
Игроки в гэльский футбол